Cadillac Series 60 — среднеразмерный по размерам и ценовой категории автомобиль «престижного» подразделения General Motors — Cadillac, выпускавшийся с 1936 по 1938 года. Он был заменён в 1939 году на Серию 61, однако модель Sixty Special, сделанная на его основе, выпускалась до 1939 года.

Кузов и шасси 
Series 60 был детищем нового менеджера Cadillac — Николоса Дрейстатда. Появившись в 1936 году, модель заполнила брешь в ценовой категории между LaSalle и Series 70. Поначалу она имела колёсную базу одноплатформенников в лице LaSalle, Buick и Oldsmobile, однако в 1937-38 годах получила увеличенную на 77 мм колёсную базу.

Экстерьер в целом напоминал остальные автомобили, спроектированные Харли Эрлом, особенно высокая, стройная решётка радиатора и раздвоенное лобовое стекло. Также для автомобиля делали цельную крышу знаменитые кузовостроители из кароццерии Fisher Body, названную «Turret Top», а двойные сервоприводные тормоза изготавливали в Bendix Corporation. Series 60 имел независимую подвеску типа Дабоннет («Knee-Action»), которую Cadillac начали ставить в 1934 году, однако для автомобиля средней ценовой категории она была новшеством.

Двигатель 
В качестве двигателя использовался новый недорогой 5,3-литровый Monobloc V8, развивающий 125 л.с., что всего на 10 лошадиных сил меньше, чем у остальных Cadillac того времени. В 1937 году объём двигателя возрос до 5,7 литров, а мощность — на 10 лошадиных сил, теперь это был самый мощный V8 Кадиллак.

Значение 
В 1936 году Series 60 имел цену 1900 $, он был самым дешёвым Cadillac и поэтому быстро снискал популярность, тем более в те времена, когда США ещё не начали оправляться после Великой депрессии. За год компания подняла объёмы производства до прежних цифр, а к 1939 году увеличила их до 13 тыс. автомобилей в год. В 36-же году 60-я серия составляла половину всех проданных Cadillac. В 1938 году модель заменила шестьдесят первая серия, а после её производство свернули.

Галерея

Примечания 

60